Вади́м Микола́йович Свистуно́в ( — ) — молодший сержант Національної гвардії України.

Життєвий шлях 
Народився 1982 року в місті Лебедин на Сумщині. 1998 року закінчив середню школу № 17 м. Суми. Продовжив навчання у Синівському професійному аграрному ліцеї (колишнє професійно-технічне училище № 10) в с. Синівка Липоводолинського району. Проживав у Сумах.

У зв'язку з російською збройною агресією проти України призваний за мобілізацією до лав Національної гвардії.

Молодший сержант, кулеметник БТР 8-ї стрілецької роти 4-го полку охорони особливо важливих державних об'єктів Центрального ОТО НГУ, в/ч 3024, м. Павлоград. Брав участь в антитерористичній операції.

Загинув 13 березня 2015-го під час несення служби на блок-посту в районі Донецька.

Похований на Засумському кладовищі міста Суми. Без Вадима лишились батьки та сестра.

Вшанування 
15 березня 2016 в селі Синівка на будівлі головного корпусу Державного професійно-технічного навчального закладу «Синівський професійний аграрний ліцей» встановлено меморіальну дошку Вадиму Свистунову.

Джерела 
 Свистунов Вадим Миколайович  // Книга пам'яті полеглих за Україну.
 Свистунов Вадим Миколайович  // Український меморіал.
 У Синівському аграрному ліцеї відкрито Меморіальну дошку колишньому учню Вадиму Свистунову // Сайт Сумської обласної ради, 15 березня 2016.

Уродженці Лебедина
Національні гвардійці України
Померли в Донецькій області
Поховані в Сумах